Las Piedras (Morelos), poble de l'estat de Morelos (Mèxic)
 Las Piedras (Canelones), ciutat al departament de Canelones (Uruguai)
 Las Piedras (Artigas), ciutat al departament d'Artigas (Uruguai) 
 Las Piedras (Paraguaná), poble de la Península de Paraguaná, a l'estat Falcón, Veneçuela